Carlo Bossi – poeta italiano
 Carlo Bossi – vescovo cattolico italiano